Карас — одна з 14 адміністративних областей Намібії і найбільша за площею.
 Васіліс Каррас ( 1953) — грецький співак, один з найвідоміших виконавців лаїко.
 Векослав Карас (1821—1858) — хорватський художник.
 Отмар Карас ( 1957) — австрійський політик і депутат Європейського парламенту з 1999 р.
 «Карас» — японський шестисерійний науково-фантастичний аніме-серіал.

Див. також 
 Карасу